Перетти () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Перетти, Лючия (род. 1990) — итальянская конькобежка, специализирующаяся в шорт-треке, бронзовый призёр олимпийских игр 2014 года.
 Перетти, Челси (род. 1978) — американская стендап комедиантка, телевизионная актриса и сценарист.